Acetilcolina ( o receptor "M1")

 M1 — agregado monetário constituído de dinheiro em poder do público (papel-moeda e moeda metálica) + depósitos à vista nos bancos comerciais. 
 M1 Abrams — um carro de combate
 M-1 — míssil francês
 M1 — uma nebulosa
 M1 — uma auto-estrada da Inglaterra
 M1 — uma auto-estrada da Irlanda do Norte
 M1 — uma rodovia da Rússia
 M1 Garand — um fuzil dos Estados Unidos
 M1 (carabina)

Desambiguação